Volvo Open 70 (VO70) — класс гоночных яхт, предназначенных для кругосветной гонки Volvo Ocean Race. Яхты класса впервые принимали участие в гонке 2005—2006 (вместо яхт Volvo Ocean 60). В гонке Volvo Ocean Race 2014-15 заменен на класс Volvo Ocean 65.

Класс Volvo Open 70 не определяет требования к дизайну яхты, а устанавливает ограничения относительно чрезмерного повышения ходовых качеств яхты за счет уменьшения безопасности. В 2006 году вышла версия 2 Volvo Open 70, в 2011 — версия 3.

Особенности конструкции 
Яхта оборудована килем, который способен отклоняться до 40 градусов для создания более эффективного противодействия крену и дрейфу.

Корпус яхты имеет широкое плоское днище и широкую корму, вместе с противодействием крену отклонением киля обеспечивают высокую скорость за счёт выхода яхты на режим глиссирования. В корме яхты также размещена специальная ёмкость для приёма до 1 тонны забортной воды, что способствует глиссированию вследствие притапливания кормы и подъёма носовой части.

При передвижении с креном широкое плоское днище и широкая корма также способствуют высокой скорости — из-за уменьшения сопротивления воды с уменьшением площади смоченной поверхности днища.

Для уменьшения относительного веса и повышение остойкости корпус яхты и такелаж изготавливают из стекловолокна, арамидных или углеродных волокон.

Размеры

Рекорды 
Класс зарекомендовал себя как самый быстрый среди однокорпусных яхт из когда-либо построенных. На сегодняшний день все основные рекорды среди однокорпусных яхт принадлежат яхтам класса VO70. Например:
 В октябре 2008 года яхта Ericsson 4 официально прошла 596,6 морских миль за 24 часа, установив рекорд суточного перехода; скорость ветра составляла около 40 узлов, средняя скорость яхты — 24,8 узла.
 В 2010 году яхта VO70 Delta Lloyd (бывший ABN AMRO 1) установила новый рекорд Ла-Манша.
 В 2010 году яхта VO70 Groupama 70 (бывший Ericsson 4) побила рекорд гонки вокруг Великобритании и Ирландии.

См. также 
 Hydroptere (яхта)

Ссылка 

Классы гоночных яхт